Кубок Англии 1945/1946 () — 65-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Дерби Каунти», в финале победивший «Чарльтон Атлетик» со счётом 4:1 после овертайма. Это был первый розыгрыш турнира после окончания Второй мировой войны. В шестом раунде произошла трагедия с человеческими жертвами, когда в давке на «Бернден Парк» на игре между «Болтоном» и «Сток Сити» погибло 33 человека.

В первый и единственный раз в истории турнира все матчи с первого по шестой раунд включительно были двухраундовыми. Первый матч проводился на стадионе клуба, названного первым на дату жеребьёвки, и проходил в субботу. В первом и втором раундах турнира ответные матчи проходили также по субботам, через неделю после первых матчей. Начиная с третьего раунда, ответные матчи проводились посреди недели, следовавшей за первым матчем. В случае равного счёта после двух матчей назначалась переигровка на нейтральном поле. Все эти изменения были сделаны, чтобы клубы получили дополнительный доход от продажи билетов, так как полноценный чемпионат ещё не проводился (он начался только осенью 1946 года).

Календарь турнира

Первый раунд 
В первом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. 

Первые игры первого раунда прошли в субботу, 17 ноября 1945 года. Ответные матчи состоялись в следующую субботу, 24 ноября 1945 года. Переигровки не потребовались.

Второй раунд 	
Первые игры второго раунда прошли в субботу, 8 декабря 1945 года. Ответные матчи прошли через неделю, 15 декабря 1945 года. Переигровки не потребовались.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили клубы из Первого и Второго дивизионов.

Первые матчи прошли в субботу, 5 января 1946 года. Ответные матчи состоялись на следующей неделе. После ответных матчей потребовалось провести две переигровки, обе из которых прошли в среду, 16 января 1946 года.

Четвёртый раунд 
Первые матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 26 января 1946 года. Ответные матчи состоялись на следующей неделе. Потребовалось провести одну переигровку (в противостоянии «Блэкпула» и «Мидлсбро»), которая состоялась 4 февраля.

Пятый раунд 
Первые матчи пятого раунда прошли в субботу, 9 февраля 1946 года. Ответные матчи состоялись на следующей неделе.

Шестой раунд 

«Дерби Каунти» выиграл со счётом 5:4 по сумме двух матчей.

«Бирмингем Сити» выиграл со счётом 8:2 по сумме двух матчей.

«Чарльтон Атлетик» выиграл со счётом 9:4 по сумме двух матчей.

«Болтон Уондерерс» выиграл со счётом 2:0 по сумме двух матчей.

Полуфиналы

Переигровка

Финал 

Финал турнира прошёл в суббота, 27 апреля 1946 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Дерби Каунти» и «Чарльтон Атлетик». Победу уже в дополнительное время одержал «Дерби Каунти».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1945
Футбол в Англии в сезоне 1945/1946
Футбол в Европе в 1945 году
Футбол в Европе в 1946 году